Родникове — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Родникове — селище, Донецька область, Старобешівський район
 «Родникове» — фотоелектрична електростанція поблизу села Родникового Сімферопольського району